Il doppio del torneo di tennis WTA Oslo Open 1991, facente parte del WTA Tour 1991, ha avuto come vincitrici Claudia Kohde Kilsch e Silke Meier che hanno battuto in finale Sabine Appelmans e Raffaella Reggi 3–6, 6–2, 6–4.

Teste di serie 

 Michelle Jaggard /  Catherine Tanvier (semifinali)
 Sabine Appelmans /  Raffaella Reggi (finale)

 Pascale Paradis /  Catherine Suire (semifinali)
 Nathalie Herreman /  Tine Scheuer-Larsen (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 

WTA Oslo Open 1991